Valone peut désigner :
 Vlora dont l'ancien nom en français est Valone
 La Baie de Valone, en Albanie
 , un philanthrope américain
CAS [83-28-3]

Voir aussi
 Raf Vallone (1916-2002), acteur et metteur en scène italien.

Homonymie